Дойран — топоним. Может означать:

 Дойран — село в Северной Македонии.
 Дойран (община) — община Северной Македонии.
 Дойрани — деревня в Греции.
 Дойранское озеро — озеро.